Высочайшие сооружения построенные во время существования СССР в нём (не ниже 250 м).

Примечания 

Здания
СССР